Kedungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 109,85), 
 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,65), 
 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,72, long 110,83), 
 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 111,94), 
 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 113,33), 
 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,37, long 111,91), 
 Desa Kedungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,35), 

Robotskapade Indonesienförgreningar